Pagus peut faire référence à :

 Un Pagus, unité territoriale gallo-romaine inférieure à celle de la civitas, puis, à l'époque médiévale, subdivision territoriale (proche du canton contemporain) souvent intégrée dans un comté.
 Pagus, un Quisiti, personnage du jeu vidéo The Last Remnant